Минск-222 — первая в мире вычислительная система с программируемой структурой. Была разработана и построена Отделением вычислительной техники ИМ СО АН СССР совместно с конструкторским бюро завода им. Г. К. Орджоникидзе Министерства радиопромышленности (г. Минск).

Работы по проектированию ВС «Минск-222» были начаты в 1965 году, а первый её образец был установлен в апреле 1966 года в Институте математики АН БССР.

Руководитель работ по созданию ВС «Минск-222» — Э. В. Евреинов;
Основные разработчики:

 В. Г. Хорошевский (1940—2012; д. т. н., чл.-кор. РАН с 2000 г.)
 Б. А. Сидристый
 Г. П. Лопато (1924—2003; чл.-кор. РАН с 1979 г.)
 А. Н. Василевский

Системы «Минск-222» были смонтированы в нескольких организациях Советского Союза и эксплуатировались более 15 лет.

Архитектура ВС «Минск-222» 
 архитектура MIMD, распределённость ресурсов;
 параллелизм, однородность, программируемость структуры;
 одномерная (кольцевая) топология;
 масштабируемость 1-16 элементарных машин (ЭМ);
 быстродействие: Ω=ANω, где N — число ЭМ, ω — быстродействие одной ЭМ, A >= 1 (при крупноблочном распараллеливании сложных задач);
 использование промышленных ЭВМ второго поколения (Минск-2 или Минск-22)

Функциональная структура

Программное обеспечение

Области применения и эффективность

См. также 
 Минск-2(22)

Примечания

Литература 
 Хорошевский В. Г., Евреинов Э. В. Однородные вычислительные системы. — Новосибирск: Наука, 1978. — 319 с.
 Хорошевский В. Г. Архитектура вычислительных систем. — М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. — 512 с.
 Лопато Г. П., Евреинов Э. В. Универсальная вычислительная система «Минск-222». Сб. «Вычислительные системы» вып. 23 — Новосибирск: Наука, 1966. — с. 13-20.
 Шкут Н. В. Автоматизация программирования для вычислительной машины «Минск-2(22)» — Минск: Наука и техника, 1967.

Ссылки 
 
 
 Минск-222 // Инфословарь ф-та информ. технологий НГУ

История компьютерной техники